Orges kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Orges, Haute-Marne, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Orges, Vaud, ort och kommun,